A Man's World – film del 1918 diretto da Herbert Blaché
 A Man's World – film del 1942 diretto da Charles Barton
 A Man's World – film del 2007 diretto da Dave Bergeson